Bitwa o Lwów (1918–1919) podczas wojny polsko-ukraińskiej
 Bitwa o Lwów (1920) podczas wojny polsko-bolszewickiej 
 Bitwa o Lwów w czasie kampanii wrześniowej
 Bitwa o Lwów 1944 w ramach akcji Burza podczas radzieckiej ofensywy na Berlin

Zobacz też:
 bitwa pod Lwowem − lista bitew